Die ADAC Formel Masters 2013 war die sechste Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 27. April in Oschersleben und endete am 29. September in Hockenheim. Der Belgier Alessio Picariello gewann vorzeitig den Meistertitel.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem

Fahrerwertung 

Motorsportsaison 2013